Say It – singel zespołu Booty Luv
 Say It – utwór Rihanny z albumu Good Girl Gone Bad